Giro di Sicilia 2022 var den 26. udgave af det italienske etapeløb Giro di Sicilia. Cykelløbets fire etaper blev kørt på Sicilien fra 12. til 15. april 2022. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2022. Løbet blev vundet af Damiano Caruso fra det italienske landshold.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI Europe Tour 2022